Les lettres DGSC forment un sigle pouvant correspondre à :

 La direction général de la sécurité civile de Belgique
 La direction général de la sécurité civile des Comores
 La direction générale des services correctionnels du Québec

Voir aussi 

 Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crises (DGSCGC) en France

Sigle de 4 caractères
Homonymie